Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie Premier, se dispute du  au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelique Kerber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Garbiñe Muguruza et Carla Suárez Navarro.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Stanford
Tennis aux États-Unis en 2014
Sport en Californie en 2014
Tennis en juillet 2014
Tennis en août 2014
Sport aux États-Unis en juillet 2014
Sport aux États-Unis en août 2014